Белев може да се отнася за:
 Александър Белев (?-1945), български политик
 Георги Белев, няколко души с това име
 Гьончо Белев (1889-1963), български писател
 Зафир Белев (1845-1907), български революционер
 Илия Белев (1884-1903), български революционер
 Кръстьо Белев (1908-1978), български писател
 Наум Белев (?-1928), български общественик
 Никола Белев, български ветеринарен лекар
 Траян Белев (1902-1943), македонски партизанин
 Красен Белев (р.1993), български актьор